Lake Dora ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Dora (Tasmanien)
 Lake Dora (Western Australia)

in Neuseeland:
 Lake Dora (Southland)
 Lake Dora (West Coast)

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Dora (Florida), See bei Mount Dora (Florida), Vereinigte Staaten
 Lake Dora (Minnesota), See in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Dora Lake